Batalha de Bangui (março de 2013)
Batalha de Bangui (2013-2014)
Batalha de Bangui (2021)